Prvenstvo Slovenije v šahu (Slovenski šampionat v šahu) je državno prvenstvo Slovenije v šahu. Igra se od leta 1950, do osamosvojitve leta 1991 je bilo republiško prvenstvo, ki je pomenilo kvalifikacije za Prvenstvo Jugoslavije v šahu.

Zmagovalec dobi naslov Prvak/Prvakinja Slovenije v šahu.

Zmagovalci

Kot republiško prvenstvo 
{| class="sortable wikitable"
! Leto!! Kraj (moški) !! moški!! Kraj (ženske) !! ženske
|-
|	1936	|| Ljubljana	|| 	||	-	||	-
|-
|	1946	|| Ljubljana	|| 	||	-	||	-
|-
|	1947	|| Kranj	|| 	||	-	||	-
|-
|	1948	|| Celje	||  ||	Ljubljana	||	
|-
|	1949	||	-	||	-	||	Ljubljana	||	
|-
|	1950	||	-	||	-	||	Ljubljana	||	
|-
|	1951	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1952	||	Ljubljana	||		||	-	||	-
|-
|	1953	||	Ljubljana	||	 	||	Ljubljana	||	
|-
|	1954	||	Ljubljana	||	  	||	Ljubljana	||	
|-
|	1955	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1956	||	Ljubljana	||		||	Dobrna	||	
|-
|	1957	||	Laško	||		||	Idrija	||	
|-
|	1958	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1959	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1960	||	Izola	||		||	Murska Sobota	||	
|-
|	1961	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1962	||	Ljubljana	||		||	Dobrna	||	
|-
|	1963	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1964	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1965	||	Ljubljana	||	  	||	Ljubljana	||	
|-
|	1966	||	Ljubljana	||		||	Maribor	||	
|-
|	1967	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1968	||	Ljubljana	||		||	Maribor	||	
|-
|	1969	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1970	||	Ljubljana	||		||	Maribor	||	
|-
|	1971	||	Ljubljana	||		||	Otočec	||	
|-
|	1972	||	Ljubljana	||		||	Dravograd	||	
|-
|	1973	||	Maribor	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1974	||	Šmarješke Toplice	||		||	Radovljica	||	
|-
|	1975	||	Ptuj	||		||	Murska Sobota	||	
|-
|	1976	||	Ljubljana	||		||	Jesenice	||	
|-
|	1977	||	Laško	||		||	Maribor	||	
|-
|	1978	||	Radovljica	||		||	Maribor	||	
|-
|	1979	||	Maribor	||	  	||	Ljubljana	||	
|-
|	1980	||	Trbovlje	||		||	Maribor	||	
|-
|	1981	||	Ljubljana	||		||	Kranj	||	
|-
|	1982	||	Kranj	||		||	Celje	||	
|-
|	1983	||	Maribor	||		||	Kranj	||	
|-
|	1984	||	Radovljica	||		||	Kranj	||	
|-
|	1985	||	Ptuj	||		||	Kranj	||	
|-
|	1986	||	Kranj	||		||	Ptuj	||	
|-
|	1987	||	Žalec	||		||	Maribor	||	
|-
|	1988	||	Vrhnika	||		||	Postojna	||	
|-
|	1989	||	Portorož	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1990	||	Ptuj	||		||	Ljubljana	||	
|}

Kot državno prvenstvo
{| class="sortable wikitable"
! Leto!! Kraj (moški) !! moški!! Kraj (ženske) !! ženske
|-
|	1991	||	Ljubljana	||		||	Ptuj	||	
|-
|	1992	||	Postojna	||		||	Bled	||	
|-
|	1993	||	Radovljica	||		||	Murska Sobota	||	
|-
|	1994	||	Nova Gorica	||		||	Podlehnik	||	
|-
|	1995	||	Vrhnika	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1996	||	Griže	||		||	Griže	||	
|-
|	1997	||	Krško	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1998	||	Maribor	||		||	Maribor	||	
|-
|	1999	||	Kranj	||		||	Kranj	||	
|-
|	2000	||	Škofja Loka	||		||	Škofja Loka	||	
|-
|	2001	||	Griže	||		||	Griže	||	
|-
|	2002	||	Dobrna	||	 || Dobrna	||	
|-
|	2003	||	Bled	||		||	Bled	||	
|-
|	2004	||	Maribor	||		||	Maribor	||	
|-
|	2005	||	Ptuj	||		||	Ptuj	||	
|-
|	2006	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	2007	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	2008	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	 
|-
|	2009	||	Otočec	||		||	Otočec	||	
|-
|	2010	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	2011	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|      2012    ||       Ljubljana       ||    ||      Ljubljana       ||       
|-
|      2013    ||      Ljubljana       ||         ||      Ljubljana       ||      
|-
|      2014    ||                      ||  ||      Moravske Toplice   || 
|-
|     2015     ||   Ptuj               ||  ||      Ljubljana       ||  
|-
|     2016     ||         Otočec       ||  ||    Otočec      || 
|}

Opombe in reference

Viri
 http://www.sah-zveza.si/rez/arhiv/ Rezultati na Šahovski zvezi Slovenije (do 2007)
 Results from TWIC:  and 
 Campionati nazionali della Slovenia

Šahovska tekmovanja
Šah v Sloveniji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1936
Šah